Summer Song é um filme escrito e dirigido por Aram Rappaport, filmado em Cape Cod, Massachusetts, EUA. No elenco da produção estão Alexa Vega, que também está produzindo o filme, Amy Jo Johnson, Alanna Ubach e John Savage. O filme ainda possui um elenco de crianças, que inclui diversos atores mirins. Em fase de pós-produção, a previsão é que o filme estreie em setembro de 2011 nos Estados Unidos.

Sinopse
Harper (Patrick Mapel), agora um escritor, se prepara para lançamento de seu novo livro. Esse, irá recontar uma história de um verão especial no mar. A história mostra a vida de Ellie (Alexa Vega), uma talentosa violoncelista por quem Harper é apaixonado.

Apesar de sua dedicação com os irmãos e a música, Ellie não consegue impedir o caos que sua família está passando, imergindo-se na fantasia cada vez que pega seu arco e toca seu instrumento. O pai de Ellie, Jim (John Savage), é alcoólatra, violento e não controla sua deprimida esposa Jenni (Amy Jo Johnson) e suas cinco crianças que devem ser cuidadas por Ellie.

Funcionando como um drama sombrio, Summer Song infiltra-se nos temas do amor perdido e da sobrevivência do espírito. Ellie terá uma escolha a fazer: seguir o seu sonho ou se dedicar a criação de seus irmãos.

Elenco Principal
 Alexa Vega ... Ellie
 Patrick Mapel ... Harper
 Amy Jo Johnson ... Jenni
 John Savage ... Jim
 Alanna Ubach ... Lana
 Caleb Landry Jones ... Jack

Ligações externas 
 

Filmes em língua inglesa
Filmes dos Estados Unidos de 2011
Filmes de drama romântico dos Estados Unidos
Filmes sobre música
Filmes sobre alcoolismo